

Anno 
 1979 – (MCMLXXIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1979 a.C.

Matematica 
 1979 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1979 Sakharov – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1979 – singolo degli Smashing Pumpkins, estratto dall'album Mellon Collie and the Infinite Sadness